Кизилово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кизилово — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Кизилово — село в Курском районе Курской области.
Кизилово — с 1944 по 1958 год название села Старый Ачхой в Ачхой-Мартановском районе Чечни.